A Uzbekistan Airways é uma companhia aérea do Uzbequistão.

Frota 

Em agosto de 2016:
 Airbus A320-200: 10
 Boeing 757-200: 6
 Boeing 767-300ER: 7
 Boeing 787-8: 1
 Ilyushin Il-114: 7
 Airbus A300-600F: 2
 Boeing 767-300F: 2

Ligações externas 
 Página oficial

Empresas aéreas do Uzbequistão